Сабрија Бисер (Сарајево, 18. јул 1930 — Загреб, 23. новембар 1989) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Четири километра на сат  || Газда Живков помоћник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Боље је умети  || Инспектор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Мољац
|-
| 1972. || Вук самотњак  || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави  || Наставник
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно ТВ серија || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573  || Сеоска луда
|-
| 1976. || Избавитељ  || Човјек који тражи посао испред берзе рада
|-
| 1976. || Издаја  ТВ филм || /
|-
| 1977. || Марија  ТВ серија || Раденко, мештанин Јурдола
|-
| 1977. || Пуцањ  || Тужилац
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Подворник на техничкој школи
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака  || Фрањо Кокошица
|-
| 1978. || Бошко Буха  || Фотограф & Кино оператер
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Полицајац у цивилу
|-
| 1978. || Кармине  ТВ филм || /
|-
| 1978. || Бошко Буха ( ТВ мини серија) || Фотограф & Кино оператер
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Сеоска луда
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Вело мисто ТВ серија || /
|-
| 1982. || Изјава ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Брицо
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1983. || Трећи кључ  || Полицијски инспектор
|-
| 1984. || Необични сако ТВ филм || /
|-
| 1985. || Од петка до петка  || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Палфи
|-
| 1987. || Олујна ноћ ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 1989.
Југословенски глумци
Сарајлије